15 se poate referi la:

 anul 15
 anul 15 î.Hr.
 15 (număr), numărul natural aflat între 14 și 16